Стів Річард "Стив" Геккетт (; *12 лютого 1950, Лондон, Англія) — англійський рок-гітарист, відомий у виступах з гуртами Genesis та GTR, а також за власною сольною кар'єрою.

Дискографія

Сольні альбоми 

 1975 Voyage of the Acolyte
 1978 Please Don't Touch
 1979 Spectral Mornings
 1980 Defector
 1981 Live
 1981 Cured
 1982 Highly Strung
 1983 Bay of Kings
 1984 Till We Have Faces
 1988 Momentum
 1992 Time Lapse
 1994 Unauthorized Biography
 1994 Guitar Noire
 1995 There Are Many Sides to the Night
 1995 Blues with Feelings
 1997 A Midsummer Night's Dream
 1997 Wachers of the Skies: Genesis Revisited
 1999 Darktown
 1999 Tokyo Tapes
 2000 Sketches of Satie
 2001 Feedback '86
 2001 Live Archive 70, 80, 90's (4CD Box)
 2002 The Genesis Files
 2003 To Watch the Storm
 2003 Somewhere In South America...Live In Buenos Aires
 2004 Live Archive 04 (Live In Budapest 2004)
 2006 Wild Orchids
 2015 Wolflight

В складі Genesis 
1971 Nursery Cryme
1972 Foxtrot
1973 Genesis Live
1973 Selling England by the Pound
1974 The Lamb Lies Down On Broadway
1976 A Trick of the Tail
1977 Wind & Wuthering
1977 Spot the Pigeon (EP)
1977 Seconds Out
1982 Three Sides Live
1998 Genesis Archive 1967-75
1999 Turn it on Again: The Hits
2000 Genesis Archive 2: 1976-1992
2004 Platinum Collection

Посилання 
 SteveHackett.com -  Офіційний сайт

Британські рок-гітаристи
Прогресивний рок